Cornwell – città fantasma degli Stati Uniti d'America situata in California
 Bernard Cornwell – scrittore britannico
 Patricia Cornwell – scrittrice statunitense